

Крюково — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Крюково — селище, Кетовський район, Курганська область
 Крюково — присілок, Митищинський міський округ, Московська область

Див. також 
 Крюкове